Charlie Burse – musicista blues statunitense
 Denise Burse – attrice statunitense
 Janell Burse – ex cestista statunitense
 Ray Burse – ex giocatore statunitense di calcio americano
 Tony Burse – dirigente sportivo statunitense ed ex giocatore di football americano